Трихозант:

 Трихозант — род травянистых лиан семейства Тыквенные.
 Трихозант змеевидный — вид травянистых растения из рода Трихозант семейства Тыквенные.